Deringa canadensis är en flockblommig växtart som beskrevs av John Adolph Shafer. Deringa canadensis ingår i släktet Deringa och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
canadensis